Парк Металлургов:
 Парк Металлургов — в Липецке
 Парк Металлургов — в Орске
 Парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) — в Самаре